Divisionen 2020-2021 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2020-21. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet, og der er ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

De 13 deltagende hold var i grundspillet opdelt i to geografiske kredse med syv hold i vest-kredsen og seks hold i øst-kredsen. I hver af de to kredse skulle holdene have spillet om fire pladser i kvartfinalerne.

Turneringen blev imidlertid afbrudt på grund af den i gangværende COVID-19-pandemi i slutningen af oktober 2020, og den blev ikke genoptaget.

Grundspillet skulle have været afsluttet den 10. marts 2021, men den sidste kamp i grundspillet blev afviklet den 23. oktober 2020, hvorefter turneringen blev afbrudt på grund af nye restriktioner, der blev indført af regeringen på grund af COVID-19-pandemiens stigende udbredelse i Danmark. På det tidspunkt havde holdene i øst-kredsen spillet mellem fem og syv kampe, mens seks af holdene i vest-kredsen blot havde afviklet mellem en og fire kampe, og det sidste vest-hold, Herning IK, havde ikke nået at spille sin første kamp. I alt nåede holdene at spille 25 kampe – 17 i øst-kredsen og 8 i vest-kredsen – inden turneringen blev afbrudt.

Grundspillet blev ikke genoptaget senere, og der blev heller ikke afviklet noget slutspil.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 13 hold: reserveholdene for de ni hold i Metal Ligaen og førsteholdet fra fire andre klubber. Det var de samme 13 klubber, som indledte den foregående sæson, hvilket betød, at Esbjerg IK var med igen, efter at holdet havde trukket sig i løbet af den foregående sæson.

Grundspil 

Grundspillet skulle have været spillet i perioden 9. september 2020 - 10. marts 2021, og de 13 hold var opdelt i to geografiske kredse: en østkreds med seks hold og en vestkreds med syv hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Turneringen blev afbrudt på grund af den i gangværende COVID-19-pandemi i slutningen af oktober 2020, og den blev ikke genoptaget.

Øst-kredsen  

De seks hold i øst-kredsen skulle have spillet en femdobbelt-turnering alle-mod-alle.

Kampprogram 

I premierekampen mellem IC Gentofte Stars og Gladsaxe Bears måtte der 26 straffeslag til at finde en vinder, efter at den ordinære spilletid og sudden death begge var endt 3–3. Efter 24 misbrugte forsøg scorede Gladsaxes Filip Husar på det 25. straffeslag, hvorefter målmand Jon Lee-Olsen afgjorde kampen ved at redde Gentoftes 13. forsøg.

Vest-kredsen

Kampprogram

Slutspil 

Grundspillet blev afbrudt på grund af den i gangværende COVID-19-pandemi i slutningen af oktober 2020, og der blev ikke spillet noget slutspil.

Se også 
 Superisligaen 2020-21
 Metal Cup 2020-21

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division Vest 2020-21 
DIU - Division Øst 2020-21

Noter 

2020-21
Ishockey i 2020